Etables kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Étables, kommun i departementet Ardèche, 
 Étables-sur-Mer, tidigare kommun i departementet Côtes-d'Armor,